Еліза Матілья (* 1966) — іспанська акторка.
 Хав'єр Матілья (* 1988) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Аріс». Виступав, зокрема, за клуби «Вільярреал» та «Реал Бетіс», а також молодіжну збірну Іспанії.

 Матілья-де-Арсон — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Матілья-де-лос-Каньйос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Матілья-де-лос-Каньйос-дель-Ріо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Матілья-ла-Сека — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Ла-Матілья — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія.